Suburbia kan avse:

Förorter i storstadsområden
Suburbia (musikgrupp) – ett svenskt rockband från Trollhättan 
Suburbia (butikskedja) – en butikskedja i Mexiko.

Sånger
Suburbia (låt) – en låt av Pet Shop Boys vilken återfinns på albumet Please (1986)
Jesus of Suburbia – en låt av Green Day vilken återfinns på albumet American Idiot (2004)

Kulturgeografi